Sochy ist ein polnischer Ortsname:
 Sochy (Iłowo-Osada), Dorf im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1920 und 1939 bis 1945 Sochen, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Sochy (Zwierzyniec), Dorf im Powiat Zamojski, Woiwodschaft Lublin